Presas ist der Familienname folgender Personen:

 Jésica Presas (* 1989), argentinische Handballspielerin
 José Antonio Presas († 2010), spanischer Leichtathletiktrainer
 Oleguer Presas (* 1980), spanischer Fußballspieler, siehe Oleguer (Fußballspieler)
 Remy A. Presas (1936–2001), philippinischer Kampfkunst-Trainer